Paul Guillaume, el nombre puede referirse a:

 Paul Guillaume Lemoine le Romain, arquitecto francés del siglo XVIII.
 Paul Guillaume Farges (1844-1912), botánico francés.
 Paul Guillaume (1878-1962), psicólogo francés.
 Paul Guillaume (1885-1968), fue un historiador francés.
 Paul Guillaume (1891-1934), coleccionista y marchante de arte francés.